Werner von der Schulenburg kan henvise til flere ting
 Werner von der Schulenburg (1679-1755) – officer, diplomat og overkrigssekretær
 Werner von der Schulenburg (1736-1810) – en dansk-tysk diplomat